Franciaország
Mazières, település Franciaországban, Charente megyében
Mazières-sur-Béronne, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Mazières-en-Gâtine, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Mazières-en-Mauges, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Mazières-Naresse, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Mazières-de-Touraine, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében